

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Brzozówek – część wsi Mysłaków w woj. łódzkim, w pow. łowickim, w gminie Nieborów
 Brzozówek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów

Zobacz też 
 Brzozów